Zbiornik wodny, taki jak rzeka, kanał lub jezioro, jest żeglowny, jeśli jest wystarczająco głęboki i szeroki, aby mogły przez niego przepływać statki, oraz wolny od przeszkód, takich jak skały, drzewa i niskie mosty.

Bardzo duża prędkość wody może sprawić, że rzeka stanie się niezdatna do żeglugi. 

Żeglowność zależy również od wielkości statku: małe rzeki mogą być niedostępne dla statku towarowego, pasażerskiego lub wojskowego, ale żeglowne dla małych jednostek, takich jak kajaki, łodzie motorowe lub barki płaskodenne.

Wody na wyższych szerokościach geograficznych mogą być niedostępne zimą z powodu zamarzania. 

Wiele rzek może być żeglownych przez bardzo krótki okres (2-3 tygodnie) podczas wiosennej powodzi. Niektóre rzeki mogą mieć kilka żeglownych odcinków, które mogą być oddzielone różnymi przeszkodami, naturalnymi i sztucznymi, dlatego zbiornik wodny jest uważany za żeglowny lub nieżeglowny w zależności od kontekstu.

Płytkie rzeki można przekształcić w żeglowne, instalując śluzy regulujące przepływ i podnoszące poziom wody w górnym biegu lub pogłębiając, pogłębiając i poszerzając fragmenty koryta rzeki.

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents_staticpost/49262/89281/38_Chapter_31_Navigable_Waters.pdf

https://books.google.hr/books?id=DlHfAAAAMAAJ&redir_esc=y

https://www.merriam-webster.com/legal/navigable%20waters

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=nid%3D4491579-2

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/navigability

Hydrologia
Rzeki
Jeziora
Kanały wodne
Żegluga
Nawigacja
Hydrogeologia